No Mercy (2007) — десятое в истории шоу No Mercy, PPV-шоу, производства американского рестлинг-промоушна World Wrestling Entertainment (WWE). Шоу прошло 7 октября 2007 года на «Олстейт-арене» в Роузмонте, Иллинойс, США. На шоу присутствовали суперзвёзды со всех брендов: SmackDown!, Raw, ECW. Во время шоу прошло 9 поединков.

На шоу было разыграно 4 чемпионских титула, из которых один поменял своего владельца, а три были успешно защищены. Главным событием шоу стал поединок в котором Рэнди Ортон защитил титул чемпиона WWE в бою против Triple H. Одним из основных противостояний стал поединок между Батистой и Великим Кали за титул чемпиона мира в тяжёлом весе.

Шоу посмотрело по платным кабельным каналам 271 000 человек.

Triple H за один вечер провёл сразу 3 титульных поединка, в которых на кону был титул Чемпиона WWE. Сначала он выиграл титул у Рэнди Ортона, затем защитил его в матче с Умагой, а в самом конце шоу проиграл пояс всё тому же Рэнди Ортону.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

WWE No Mercy
События 7 октября
Октябрь 2007 года
Спорт в США в 2007 году
2000-е годы в Иллинойсе
Кук (округ, Иллинойс)
Спортивные соревнования в Иллинойсе